

Persone
 Pieretti – cognome italiano
 Alessia Pieretti (1976) – pentatleta e politica italiana
 Frédéric Pieretti (1954) – regista attore e traduttore francese
 Gian Pieretti, pseudonimo di Dante Luca Pieretti (1940) – cantautore, compositore e paroliere italiano

Altro
 Industria Cartaria Pieretti – azienda italiana produttrice di cartoncino